Улица Осипе́нко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Осипенко — улица в Бресте.
 Улица Осипенко — улица в Минске.

Казахстан 
 Улица Осипенко — улица в Алма-Ате.
 Улица Осипенко — улица в Кокшетау.
 Улица Осипенко — улица в Павлодаре.
 Улица Осипенко — улица в Петропавловске.

Молдавия/ПМР 
 Улица Осипенко — улица в Бендерах.

Россия 
 Улица Осипенко — улица в посёлке Вырице Ленинградской области.
 Улица Осипенко — улица в Ейске.
 Улица Осипенко — улица в Екатеринбурге.
 Улица Осипенко — ныне не существующая улица в историческом районе Крыловка Кировского района Казани.
 Улица Осипенко — улица в Кисловодске.
 Улица Осипенко — улица в Коломне.
 Улица Осипенко — улица в Липецке.
 Улица Осипенко — улица в городе Людиново.
 В Москве:
 Улица Осипенко (Толстопальцево).
 Улица Осипенко (Южное Бутово).
 Улица Осипенко — прежнее (1939—1994) название Садовнической улицы.
 Улица Осипенко — улица в Новосибирске.
 Улица Осипенко — улица в Обнинске, по некоторым данным названа в память о подводнике Леониде Осипенко.
 Улица Осипенко — улица в Петропавловске-Камчатском.
 Улица Осипенко — улица в Пучеже.
 Улица Осипенко — улица в Самаре.
 Улица Осипенко — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Осипенко — улица в Саранске.
 Улица Осипенко — улица в Сергиевом Посаде.
 Улица Осипенко — улица в Симферополе.
 Улица Осипенко — улица в Сортавале.
 Улица имени П. Е. Осипенко — улица в Таганроге.
 Улица Осипенко — улица в Тамбове.
 В Твери:
 Улица Осипенко.
 2-я улица Осипенко.
 Улица Осипенко — улица в Туле.
 Улица Осипенко — улица в Тюмени.
 Улица Осипенко — улица в городе Химки.
 Улица Осипенко — улица в Шумерле.

Украина 
 Улица Осипенко — улица в Белой Церкви.
 Улица Осипенко — улица в Днепродзержинске.
 Улица Осипенко — улица в Днепропетровске.
 Улица Осипенко — улица в Донецке.
 Улица Осипенко — улица в Запорожье.
 Улица Осипенко — улица в Измаиле.
 Улица Осипенко — улица в Луганске.
 Улица Осипенко — улица в Полтаве.
 Улица Осипенко — улица в Харькове.

См. также